Kangerluaraq bezeichnet:
 Kangerluaraq (Bucht, Illuerunnerit), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluaraq (Bucht, Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluaraq (Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland